Ред има више значења:

 Ред (математика), збир математичких објеката
 Ред (биологија), таксономска категорија
 Ред (филм из 2010), амерички филм немачког режисера
 Ламберт Ред, је бивши амерички атлетичар специјалиста за скоку удаљ
 Мајкл Ред, је амерички кошаркаш
 Ред (структура података)